Стаффорд (округ, Канзас)
 Стаффорд (округ, Вірджинія)

Див. також 
 Стаффордшир, Англія